Biadoliny Radłowskie (powiat tarnowski)
 Biadoliny Szlacheckie (powiat brzeski)